Longstreet (plaats), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Louisiana
 Longstreet (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie over een blinde detective, uitgezonden in de jaren 1971-1972
 James Longstreet (1821-1904), een Amerikaanse generaal aan de Zuidelijke kant in de Amerikaanse Burgeroorlog